Князь Иван Петрович Охлябинин, по прозвищу Залупа или Закупа († после 1576) — русский военный и государственный деятель, сын боярский, московский дворянин, голова, опричник и воевода  в эпоху правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Охлябинины. Единственный сын князя Петра Васильевича Охлябинина.

Биография 
В 1558 году князь Иван Петрович Охлябинин ходил «к Новугороду немецкому и к Юрьеву» в передовом полку 1-м головой у боярина и воеводы князя Андрея Михайловича Курбского. После взятия Ругодива (Нарвы) послан главными воеводами к царю с сеунчем о занятии этого города.

В 1560 году участвовал в походе русской рати на Феллин (Вильянди) 2-м головой в Большом полку у боярина и воеводы князя Ивана Фёдоровича Мстиславского, затем осаждал замок Венден (Кесь), а после взятия города был послан среди других голов «по рижской дороге…к трема городкам». В 1562-1563 годах есаул в полоцком походе.

В 1564 году под начальством князя Шуйского послан из Полоцка «в литовскую землю» 3-м воеводой большого полка, после чего уже в Литве был определён в сторожевой полк 2-м воеводой. Участвовал в битве при Чашниках и был взят в плен. В 1566 году освобождён из литовского плена и вскоре отправлен первым воеводой командовать Сторожевым полком «по крымским вестем» под Калугу. В сентябре упоминается среди голов в свите царя в его походе «против своего недруга литовского короля» в Великий Новгород. Вызвал у царя какие-то подозрения и дал по себе поручную запись. В 1568 году первый голова в государевом новгородском походе. В 1569 году служил 2-м воеводой в Великих Луках, затем переведён в Калугу командовать «из опришнины» полком левой руки, откуда в апреле ходил в Тулу в связи с угрозой нападения крымских татар. В октябре 1570 года 2-й воевода сторожевого полка в Тарусе, а после первый воевода войск левой руки там же. Вероятно что в 1571 году зачислен в опричнину, в сентябре послан уже "из опричнины" вторым воеводой Сторожевого полка в Тарусу.

В 1572 году, во время набега хана Девлета — воевода опричного полка в Тарусе, участвовал в походе царя Ивана Грозного на Ливонию, а осенью был отправлен 2-м воеводой большого полка в карательный поход «на изменников на казанских людей на луговую черемису и на горную».

Весной 1573 года стоял «на берегу» 2-м воеводой с полком левой руки у Каширы. В 1574 году отправлен вторым воеводою Сторожевого полка в Муром, а с весны 1-м воеводой в Пронск, где принял два раза участие в битве у Печерниковых Дубрав с татарами и нагайцами. В 1575 году служил первым воеводою в Пронске, а по вестям велено сходиться с другими окраинными воеводами и быть третьим воеводою Большого полка.

В 1576 году 1-й воевода на реке Тихая Сосна, отбивал нападения ногайцев и крымских татар, в октябре назначен 1-м воеводой в Пронск.

Семья 
Жена — Мария Фёдоровна, дочь окольничего Фёдора Михайловича Плещеева, племянница боярина Алексея Даниловича Басманова, сыгравшего решающую роль в определении его в опричнину. Потомства не оставили.

Примечания

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия. В 2 т. — : Олма-Пресс, 2005.
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Охлябинин Иван Петрович. стр. 314-315.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Охлябинин Иван Петрович Залупа. стр. 58.

Персоналии по алфавиту
Иван Петрович Залупа
Полковые воеводы
Участники Ливонской войны
Воеводы Пронска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании